Löwenhielm ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Axel Löwenhielm (1772–1861), schwedischer Graf, Militär, Diplomat und Politiker
 Jacquette Löwenhielm (1797–1839), schwedische Adlige, Mätresse von Oskar I. von Schweden und Norwegen